Nationalstraße 16 steht für:
 Nationalstraße 16 (Frankreich), Fernstraße in Frankreich
 Nationalstraße 16, Fernstraße in Makedonien, Griechenland, siehe Ethniki Odos 16
 Nationalstraße 16 (Japan), Ringstraße in Tokio
 Nationalstraße 16 (Laos), Fernstraße in Laos